

Geografia 
 Peabody  – città della Contea di Whitley, Indiana
 Peabody  – città della Contea di Marion, Kansas
 Peabody  – città della Contea di Essex, Massachusetts

Persone 
 George Peabody (Peabody, 1795 – Londra, 1869) – imprenditore, banchiere e filantropo statunitense

Istituzioni 
 Peabody Institute  – conservatorio musicale alla Johns Hopkins University di Baltimora (Maryland, USA)
 Museo Peabody di archeologia ed etnologia all'Università di Harvard a Cambridge (Massachusetts), Stati Uniti d'America

Altro 
 Peabody Award  – Premio internazionale per trasmissioni radiofoniche e televisive
 L'improbabile storia di Peabody  – cartone animato creato da Ted Key e prodotto da Jay Ward Productions
 fucile Peabody  – uno dei primi tipi di fucile a retrocarica.